El término Nikítinski  puede referirse a:

Personas 

Dmitri Nikítinski (*1992), futbolista ruso.
Leónid Nikítinski (*1953), periodista ruso.
Oleg Dmitrijewitsch Nikitinski (1967-2015)

Localidades 

Nikítinski (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Nikítinski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Nikítinski (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.